Арженсола (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 47,1 км². Население — 245 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Argensola
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Información de la diputación de Barcelona

Муниципалитеты Барселоны